Бугера — фамилия. Известные носители:
 Бугера, Александер (род. 1978) — немецкий футболист, игрок «Кайзерслаутерна».
 Бугера, Владислав Евгеньевич (род. 1971) — российский философ, учёный, политический публицист и общественно-политический деятель левого толка.
 Бугера, Михаил Евгеньевич (род. 1961) — российский экономист и политический деятель, депутат Государственной думы. Брат В. Е. Бугера.